Huanimoro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huanimoro, Tuxpan, Michoacán de Ocampo, 
 Huanimoro, Maravatío, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar